La Sioule, une rivière française.
 La sioule (ou soule), un sport précurseur du rugby.